«Гениальный папа» () — фильм режиссёра Трента Купера с участием Кевина Спейси. Мировая премьера состоялась на Берлинском кинофестивале 15 февраля 2010 года, выход в российский прокат: 3 ноября 2011 года.

Сюжет 
Предприниматель Роберт Аксель (Кевин Спейси) путём комбинации чужих изобретений создает товары, пользующиеся огромной популярностью, благодаря чему становится богатым и знаменитым. Но однажды одно из его изобретений калечит тысячи покупателей, и он на восемь лет попадает в тюрьму. Освободившись, Аксель желает восстановить свою бизнес-империю. Но ещё больше он желает восстановить отношения со своей 22-летней дочерью (Камилла Белль) и разобраться с бывшей женой (Вирджиния Мэдсен).

В ролях

Интересные факты 
В фильме задействованы два актера, сыгравшие Лекса Лютора, заклятого врага Супермена — Майкл Розенбаум в «Тайнах Смолвиля» и Кевин Спейси в «Возвращении супермена».

Примечания

Ссылки 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2010 года
Фильмы на английском языке